Serrat dels Corrals, serrat del poble d'Aramunt, pertanyent al terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà
 Serrat dels Corrals, serrat del poble ribagorçà de Benés, pertanyent al terme municipal de Sarroca de Bellera, al Pallars Jussà